The Cub Reporter – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Cub Reporter – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Edison Company
 Bambù reporter (The Cub Reporter) – film del 1922 diretto da John Francis Dillon